Komandoo as a place name may refer to:
 Komandoo (Lhaviyani-atol), een eiland van het Lhaviyani-atol, Maldiven
 Komandoo (Shaviyani-atol), een eiland van het Shaviyani-atol, Maldiven